Аджей — фамилия. Известные носители:
 Аджей, Дэниел (род. 1989) — ганский футболист, вратарь.
 Аджей, Дэниел Кофи (род. 1992) — ганский футболист, полузащитник.
 Аджей, Лоуренс (род. 1979) — ганский футболист, полузащитник.
 Аджей, Ричард (1983—2020) — немецкий бобслеист.
 Аджей, Симон (род. 1993) — шведский футболист, нападающий.
 
 Аджей, Фрэнк (род. 2004) — ганский футболист, нападающий.

Двойная фамилия 
 Ако-Аджей, Эбенезер (1916—2002) — ганский политический деятель.
 Аджей-Боатенг, Бисмарк (род. 1994) — ганский футболист.